CoH steht für
 Company of Heroes (Spieleserie), Strategiespiel-Reihe von Relic Entertainment
 City of Heroes, ein MMORPG
 Сон, das Pseudonym des russischen Musikers Iwan Pawlow

COH